Amerikai Egyesült Államok
Moreno (Riverside megye, Kalifornia)
Moreno (San Diego megye, Kalifornia)
Moreno Valley (Kalifornia)